HMS Richmond je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Richmond (1656) 
 HMS Richmond (1672) 
 HMS Richmond (1745) 
 HMS Richmond (1757) 
 HMS Richmond (1806) 
 HMS Richmond (6.) 
 HMS Richmond (G88) 
 HMS Richmond (F239) 

Richmond